Сергей Иванович Овчинников:
 Овчинников, Сергей Иванович (1904 — ?) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Уссурийского обкома ВКП(б) в 1936—1937 гг.
 Овчинников, Сергей Иванович (род. 1970) — советский и российский футболист, тренер.